Les Enfoirés  é o nome atribuído a um grupo variável de artistas franceses que todos os anos realiza concertos de solidariedade em França e cujos lucros revertem inteiramente a favor da organização Restos du Cœur.

A Restos du Cœur ('Restaurantes do Coração') foi fundada por Coluche (Michel Gérard Joseph Colucci) em 1985, um humorista e activista pelos direitos sociais nascido em Paris, e dedica-se a distribuir refeições à população com menos posses.

Origem
Em Janeiro de 1986, Coluche decidiu convidar artistas e figuras públicas nacionais incluindo personalidades do cinema e do desporto para darem um espectáculo de promoção da sua recém-criada associação. Tendo este sido um sucesso, mesmo após a morte de Coluche em 1986, a sua viúva tornou a convidar as celebridades para novo espectáculo e desde então que novos artistas (na sua maioria franceses) se juntam para a realização do evento.

Participantes

Artistas

Desportistas

Participantes regulares 
Lista de artitas e outras personalidades que participaram em mais de 10 espectáculos Les Restos du Cœur

Ligações externas 

Artes da França
Assistência social